Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Sánchez che ha battuto in finale Attila Sávolt 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Federico Browne (primo turno)
 Attila Sávolt (finale)
 Álex Calatrava (quarti di finale)
 Petr Kralert (secondo turno)

 David Sánchez (Campione)
 German Puentes-Alcaniz (semifinali)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Oliver Gross (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2000